Торрехонсильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 94,54 км². Население — 3307 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Покровителем города считается Мария Инмакулада.

Население

Примечания

Ссылки 
 Asociación Paladines de la Encamisá
 Ayuntamiento de Torrejoncillo
 Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de Torrejoncillo
 COLEGIO PÚBLICO "Batalla de Pavía"

Муниципалитеты Касереса